

Persone 
 Breck Eisner – regista
 Clara Eissner, meglio nota come Clara Zetkin – attivista e politica tedesca
 Curt Eisner – entomologo tedesco
 Elliot W. Eisner – professore statunitense
 Eric Eisner – produttore cinematografico statunitense
 Ib Eisner – artista danese
 Kurt Eisner – politico e giornalista tedesco
 Lotte H. Eisner – scrittore tedesco
 Maria Eisner – fotografa statunitense
 Michael Eisner – imprenditore statunitense, per un periodo a capo della Disney
 Simon Eisner – filantropo svedese
 Thomas Eisner – ecologo statunitense
 Will Eisner – fumettista statunitense

Altro 
 Eisner Award – premio fumettistico statunitense
 William F. Eisner Museum of Advertising & Design – museo a Milwaukee